« La femme est l'avenir de l'homme » peut désigner :
« L'avenir de l'homme est la femme », célèbre vers, devenu une maxime, du poète Louis Aragon dans Le Fou d'Elsa (1963) dont l'ordre des mots a été ensuite inversé dans certaines citations (en particulier par Jean Ferrat).
 La femme est l'avenir de l'homme, album de Jean Ferrat sorti en 1975.
 La femme est l'avenir de l'homme, une chanson de Jean Ferrat qui est une référence à la maxime de Louis Aragon mentionnée plus haut et qui donne son titre à l'album mentionné ci-dessus.
 La femme est l'avenir de l'homme, film franco-coréen de Hong Sang-soo sorti en 2004.

Homonymie de titre